Johann Georg Prunner ist der Name folgender Personen:

*Johann Georg Prunner (Steinmetz) (1652–1701), österreichischer Steinmetz und Bildhauer
Johann Georg Prunner (Maler) (~1710–1772), Südtiroler Maler und Kupferstecher